Взаперти:

 Взаперти (фильм, 1989) — американский художественный фильм 1989 года, снятый режиссёром Джоном Флинном.
 Взаперти (фильм, 2016) — французско-канадский художественный фильм 2016 года, снятый режиссёром Фарреном Блекбёрном.
Взаперти (фильм, 2020) — американский триллер 2020 года, снятый режиссёром Аниш Чаганти.
 Взаперти (Остаться в живых) — семнадцатая серия второго сезона американского телесериала «Остаться в живых».